Widgery ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick John Widgery (1861–1942), englischer Maler
 John Passmore Widgery (1911–1981), britischer Jurist, Lord Chief Justice of England and Wales
 William Widgery (~1753–1822), US-amerikanischer Politiker